Fågelberget kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Fågelberget, berg, Strömsunds kommun, Jämtlands län

Åland 

 Fågelberget, Åland,